Смирновский:
 Смирновский, Михаил Николаевич (1921—1989) — советский государственный деятель, посол СССР в Великобритании.
 Смирновский, Пётр Владимирович (1846—1904) — русский филолог и педагог.

Топоним

Казахстан 
Смирновский — с 1941 по 1973 год название села Смирново в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
Смирновский — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Смирновский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Смирновский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Смирновский — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Смирновский — упразднённый в 1966 году населённый пункт в Арзгирском районе Ставропольского края.
 Смирновский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.

См. также  

 Смирновский переулок
 Смирновский сельский совет

 Смирнов
 Смирновка
 Смирново
 Смирновское